Деанна Джексон (; род. 15 декабря 1979 года, Селма, штат Алабама, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 2002 года в первом раунде под общим восьмым номером командой «Кливленд Рокерс». Играла на позиции лёгкого форварда.

Ранние годы 
Деанна Джексон родилась 15 декабря 1979 года в городе Селма (штат Алабама), а училась немного южнее в городке Брютон в средней школе имени Томаса Ричарда Миллера, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Кливленд Рокерс»
Игроки ЖБК «Маккаби» Рамат-Ган
Игроки «Индиана Фивер»
Игроки «Чикаго Скай»
Игроки ЖБК «Электра» Рамат-ха-Шарон
Игроки ЖБК «Элицур» Рамла
Игроки ЖБК «Хапоэль» Тель-Авив